Edenharter ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Edenharter (* 1985), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Birgit Edenharter (* 1953), deutsche Schauspielerin
 Otto-Erich Edenharter (1906–1987), deutscher Schauspieler